T11 puede referirse a:
 Línea T11 (EMT Madrid),  línea de autobuses de Madrid; 
 T-11,  tramo de autovía cuyo trayecto es de Reus a Tarragona; 
 Soyuz T-11, misión espacial soviética-india tripulada realizada en una nave Soyuz T; o
 Undécima vértebra torácica (T11).